Die Wysschaja Liga 1982 war die 45. Saison der höchsten sowjetischen Fußballliga. Sie begann am 26. März und endete am 19. November 1982.

Dinamo Minsk gewann mit einem Punkt vor Titelverteidiger Dynamo Kiew zum ersten Mal die sowjetische Fußballmeisterschaft.

Modus 
Die 18 Mannschaften spielten jeweils zweimal gegeneinander. Die letzten zwei Teams stiegen ab. Die Anzahl der Unentschieden, für das ein Team Punkte bekam, war auf zehn Remis begrenzt.

Abschlusstabelle 
||Republik
 || BLR
 || UKR
 || RUS
 || GEO
 || ARM
 || UZB
 || RUS
 || RUS
 || UKR
 || UKR
 || RUS
 || UKR
 || GEO
 || UKR
 || RUS
 || AZE
 || RUS
 || KAZ

Kreuztabelle

Weblinks 
 Table of Honor auf soccerlibrary.free.fr
 Sowjet Union 1982 auf rsssf.com
 Meisterschaft 1982 auf footballfacts.ru (russisch)

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1982
1982